Сибирь (Новосибирская область) в сезоне 2016/17  — статистика выступлений и деятельность клуба в КХЛ сезона 2016/17.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона Сибирь заняла 3-е место в Восточной конференции КХЛ. В плей-оффе Кубка Гагарина во втором раунде уступил магнитогорскому"Металлургу" со счетом 1—4.

Лучшим снайпером (24) стал: Сергей Шумаков, лучшими ассистентами (21): Степан Санников и Калле Риддервалль, по системе гол+пас (43): Сергей Шумаков.

Трансферы

Межсезонье

По ходу сезона

Драфт КХЛ 
По результатам прошедшей 23 мая 2016 года Ярмарки юниоров КХЛ, за клубом были закреплены права на 6 игроков:

Право выбора в первом раунде драфта перешло к «Адмиралу» в ходе обмена Сергея Ильина и Андрея Дергунова на Фёдора Белякова. Первое дополнительное право выбора в четвёртом раунде клуб получил от «Амура» в результате перехода Рината Ибрагимова.

Предсезонная подготовка 
Первый сбор команды после отпуска прошел с 5 по 26 июля 2016 года в Новосибирске. 27 июля Сибирь провела первый контрольный матч с Металлургом из Новокузнецка. Матч прошел в Ленинск-Кузнецком и носила благотворительный характер. Все собранные на матче средства были направлены на строительство и оснащение детского корпуса Кемеровской областной клинической больницы. Встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу команды из Новокузнецка.

29 июля и 1 августа команда провела два контрольных матча в Латвии. 29 июля в Пиньки прошла встреча с рижским Динамо, закончившаяся со счетом 2:0 в пользу хозяев. А 1 августа в Озолниеки Сибирь встретилась с тольяттинской Ладой. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу новосибирской команды.

После контрольных игр в Латвии команда отправилась на тренировочный сбор в Валкеакоски, Финляндия. В рамках сбора были проведены два контрольных матча с командами, выступающими в Финской хоккейной лиге, и матч с Йокеритом. 5 августа Сибирь встретилась с «Ильвесом» из Тампере. Матч закончился со счетом 7:1 в пользу Сибири. Хет-трик на свой счет записал Максим Шалунов. 6 августа соперником новосибирской команды стал «ХПК» из Хямеэнлинна. Эта встреча так же закончилась в пользу Сибири со счетом 4:2. Последним соперником в ходе финского этапа предсезонной подготовки стал Йокерит. Матч прошел 8 августа в городе Вантаа. В основное время голов забито не было и исход матча решался в ходе серии буллитов, которая осталась за Сибирью.

10 августа команда вернулась в Новосибирск, где 11 августа игроки приняли участие в традиционном для клуба празднике «День болельщика», а уже утром 12 августа команда отправилась в Магнитогорск для участия в 25 Мемориале имени Ивана Ромазана, проходившем с 13 по 17 августа. На турнире «Сибирь» провела 4 матча. Первым соперником стал «Авангард». Встреча прошла 13 августа и закончилась в пользу омской команды со счетом 0:2. На следующий день состоялся матч с магнитогорским «Металлургом», который закончился в пользу хозяев турнира со счетом 3:2. Третий матч на турнире команда провела 16 августа против челябинского «Трактора». Сибирь проиграла со счетом 3:1. 17 августа на турнире прошли матчи за первое и третье места. «Сибирь» опять встретилась с «Трактором» в матче за третье место, который закончился уверенной победой новосибирцев со счетом 3:5. Этот матч стал последним перед началом сезона.

Результаты матчей 
Легенда:

Межсезонье

Регулярный чемпионат

Август — Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Турнирное положение команд

Индивидуальная статистика

Время на поле 
Легенда:

• - В заявке на матч
БС - Вратарь участвовал только в буллитной серии 
Знаком * отмечены игроки, проводившие игры за афиллированные клубы в МХЛ и ВХЛ

Штрафы

Результативность 
Легенда:
Жирным шрифтом – голы
Полужирным – передачи

Сибирские Снайперы 
Резервисты «Сибири» «Сибирские Снайперы» играют в «Восточной конференции» Молодежной хоккейной лиги.

Состав команды 

 

 Главный тренер —  Ярослав Люзенков
 * - ушли из команды по ходу сезона

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сезоны ХК «Сибирь»